Open GDF Suez de Bretagne 2010 — 15-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося во французском городе Сен-Мало и являющегося частью женской взрослой серии ITF в статусе турнира с призовым фондом в 100 тысяч долларов и оплаченном проживании для участников.

В 2010 году турнир прошёл с 20 по 26 сентября. Соревнование продолжало европейскую серию грунтовых турниров, расположенную в календаре между US Open и позднеосенней зальной серией.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Аранча Парра Сантонха
 в парном разряде —  Тимея Бачински и  Татьяна Гарбин

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Тимея Бачински (№ 46 в мире на тот момент). Швейцарка уверенно выиграла пару стартовых матчей, но в четвертьфинал не вышла; в её отсутствие титул разыграли вторая и шестая ракетки посева: Ромина Опранди и Ализе Корне. Матч итальянки и француженки растянулся на три партии, где в решающем сете более высокосеянная спортсменка уверенно доказала своё преимущество. К полуфинальной стадии чемпионата Опранди осталась единственной теннисисткой не представляющей принимающую страну, а Корне, при этом, оказалась единственной сеянной француженкой.

Парный же титул достался несеянной команде: альянс Луция Градецкая / Петра Цетковская в каждом из своих трёх матчей турнира сыграл против сеянных соперниц и в каждом победил, лишь раз доведя борьбу до решающей партии. Противницами чешек по финальному матчу стала команда Йоана Ралука Олару / Ольга Савчук.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Ромина Опранди обыграла  Ализе Корне со счётом 6-2, 2-6, 6-2.
 Опранди выигрывает свой 4-й в сезоне и 17-й за карьеру титул на соревнованиях тура федерации.
 Корне уступает свой 1-й в сезоне и 3-й за карьеру финал на соревнованиях тура федерации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Петра Цетковская /  Луция Градецкая обыграли  Марию Корытцеву /  Йоану Ралуку Олару со счётом 6-4, 6-2.
 Цетковская выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 21-й за карьеру на соревнованиях тура федерации.
 Градецкая выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 28-й за карьеру на соревнованиях тура федерации.

См. также 
 Open GDF Suez de Bretagne
 Цикл женских турниров ITF 2010

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Франция
Спорт во Франции в 2010 году
Сентябрь 2010 года
2010